Slovenija na Evropskem prvenstvu v košarki 2005 v Srbiji in Črni gori, kjer je pod vodstvom selektorja Aleša Pipana v svojem sedmem nastopu s šestim mestom dosegla najboljši rezultat na Evropskih prvenstvih do tedaj. S tem se je slovenska reprezentanca tudi prvič uvrstila na Svetovno prvenstvo. V predtekmovalni skupini C je proti grški, francoski in bosansko-hercegovski reprezentanci osvojila prvo mesto s tremi zmagami ter se neposredno uvrstila v četrtfinale, kjer je izgubila proti nemški reprezentanci. V tekmah za peto do osmo mesto je premagala hrvaško reprezentanco, izgubila pa proti litvanski.

Postava 
Selektor:  Aleš Pipan

Tekme

Skupina C

Četrtfinale

Za 5. do 8. mesto

Statistika 

|-
| Lakovič, Jaka
| 6
| 189
| 7/21
| 33,3
| 9/25
| 36,0
| 36/49
| 73,5
| 3
| 22
| 25
| 17
| 19
| 18
| 5
| 1
| 77
| 12,8
|-
| Nachbar, Boštjan
| 6
| 167
| 16/34
| 47,1
| 5/27
| 18,5
| 20/25
| 80,0
| 8
| 20
| 28
| 6
| 21
| 10
| 5
| 4
| 67
| 11,2
|-
| Bečirovič, Sani
| 6
| 175
| 12/28
| 42,9
| 7/22
| 31,8
| 20/32
| 62,5
| 3
| 16
| 19
| 15
| 21
| 16
| 14
| 1
| 65
| 10,8
|-
| Brezec, Primož
| 6
| 96
| 24/39
| 61,5
| 0/0
| 0,0
| 9/17
| 52,9
| 18
| 15
| 33
| 0
| 19
| 14
| 1
| 1
| 57
| 9,5
|-
| Lorbek, Erazem
| 6
| 143
| 13/22
| 59,1
| 5/15
| 33,3
| 6/12
| 50,0
| 9
| 17
| 26
| 4
| 16
| 5
| 4
| 3
| 47
| 7,8
|-
| Radoslav, Nesterovič
| 6
| 130
| 18/52
| 34,6
| 0/1
| 0,0
| 0/4
| 0,0
| 6
| 31
| 37
| 3
| 16
| 7
| 3
| 6
| 36
| 6,0
|-
| Milič, Marko
| 6
| 100
| 8/22
| 36,4
| 0/0
| 0,0
| 6/8
| 75,0
| 7
| 15
| 22
| 3
| 18
| 6
| 7
| 1
| 22
| 3,7
|-
| Jurak, Goran
| 6
| 85
| 5/18
| 27,8
| 1/2
| 50,0
| 5/10
| 50,0
| 7
| 11
| 18
| 2
| 15
| 6
| 2
| 0
| 18
| 3,0
|-
| Maravič, Marko
| 4
| 40
| 4/7
| 57,1
| 0/0
| 0,0
| 8/15
| 53,3
| 3
| 3
| 6
| 3
| 4
| 0
| 0
| 0
| 16
| 4,0
|-
| Ćapin, Aleksandar
| 3
| 42
| 1/5
| 20,0
| 4/9
| 44,4
| 0/0
| 0,0
| 3
| 2
| 5
| 3
| 6
| 2
| 2
| 0
| 14
| 4,7
|-
| Slokar, Uroš
| 1
| 24
| 4/7
| 57,1
| 0/2
| 0,0
| 4/4
| 100,0
| 2
| 1
| 3
| 0
| 2
| 2
| 1
| 0
| 12
| 12,0
|-
| Joksimovič, Nebojša
| 1
| 9
| 0/0
| 0,0
| 0/2
| 0,0
| 0/0
| 0,0
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
| 2
| 1
| 0
| 0
| 0,0
|-
| Ekipa
|
|
|
|
|
|
| 
| 
| 6
| 16
| 22
|
| 2
| 0
| 0
|
|
|
|-
| Skupaj
| 6
|
| 112/255
| 43,9
| 31/105
| 29,5
| 114/176
| 64,8
| 75
| 170
| 245
| 56
| 161
| 88
| 45
| 17
| 431
|
|-
| Povprečno
|
|
| 19/43
|
| 5/18
|
| 19/29
|
| 13
| 28
| 41
| 9
| 27
| 15
| 8
| 3
| 72
|}

Zunanje povezave
 eurobasket2005.org  

2005
Evropsko prvenstvo v košarki 2005
2005 v Sloveniji